Valach má více významů:

 kůň – vykastrovaný hřebec
 Valaši – obyvatelé Valašska, historické země na jihu Rumunska
 Valaši – obyvatelé Valašska, národopisné oblasti na východní Moravě
 Valach (příjmení)
 Valach (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Opava
 zařízení na přímé sušení pivovarského sladu kouřem, bývá umístěno v prostoře nazývané hvozd v pivovarech či právovárečných domech
 lavice v mlýnské šalandě

Externí odkazy